Williamson může znamenat:

příjmení
 Afton Williamson (* 1985) – americká herečka
 Astrid Williamsonová (* 1971) – skotská zpěvačka
 Claude Williamson (1926–2016) – americký jazzový klavírista
 Jack Williamson (1908–2006) – americký vysokoškolský profesor a spisovatel science fiction
 James Williamson (* 1949) – americký rockový kytarista a hudební skladatel
 John Ernest Williamson (1881–1966) – anglický podvodní fotograf a kameraman
 Mykelti Williamson (* 1960) – americký herec
 Oliver E. Williamson (1932–2020) – americký ekonom
 Richard Williamson (* 1940) – katolický duchovní
 Roger Williamson (1948–1973) – britský automobilový závodník
 Roy Williamson (1936-1990) – skotský hudební skladatel a folkový muzikant
 Sonny Boy Williamson I (John Lee Curtis Williamson; 1914–1948) – americký bluesový zpěvák a hudebník
 Sonny Boy Williamson II (Aleck „Rice“ Miller; 1908–1965) – americký bluesový zpěvák a hudebník
 Stu Williamson (1933–1991) – americký jazzový trumpetista
 Zion Williamson (* 2000) – americký basketbalista
 Marianne Williamsonová (* 1952) – americká autorka, lektorka a aktivistka hnutí New Age

místní jméno
 Mount Williamson, druhá nejvyšší hora státu Kalifornie
 Williamson County – název tří okresů v USA

Podobné příjmení 
 Williams (příjmení)